Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 1994 — 9-й розыгрыш турнира, прошедший в 1992—1994 годах. Финальная стадия была проведена с 9 марта по 20 апреля. Всего в чемпионате принимали участие 32 сборные. После четвертьфиналов Франция была выбрана местом проведения финальных матчей. Сборная Италии во второй раз стала чемпионом турнира.

32 сборные были разделены на 6 групп (4 группы — по 5 участников и 2 — по 6). В четвертьфинал вышли победители своих групп и две лучшие сборные, занявшие вторые места.

Квалификация

Участники финальной стадии 

 1 Жирным выделены чемпионы прошлых лет

Составы 

В турнире принимали участие игроки, родившиеся после 1 января 1971 года. В каждой команде должно было быть 20 игроков, в том числе 2 вратаря.

Результаты

Четвертьфинал

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Архив результатов на сайте УЕФА
 Архив результатов на RSSSF

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 1994
1994
Футбол в Европе в 1994 году
Международные соревнования по футболу во Франции
Март 1994 года
Апрель 1994 года
Спорт во Франции в 1994 году
Чемпионаты Европы в 1994 году
Чемпионаты Европы во Франции